Александр Куличенко:
 Куличенко, Александр Владимирович (род. 1969) — проходчик угольной шахты «Талдинская-Западная-2» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область. Герой Труда Российской Федерации (2018).
 Куличенко, Александр Николаевич (род. 1955) — российский микробиолог, академик РАН (2022).